Arauco – comune del Cile
Arauco – località dell'Argentina
Arauco – genere di insetti Geometridae